Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Gabriela Sabatini che ha battuto in finale Pam Shriver 7–5, 6–4.

Teste di serie 

 Pam Shriver (finale)
 Gabriela Sabatini (campionessa)
 Helena Suková (semifinali)
 Zina Garrison (primo turno)

 Bettina Bunge (quarti di finale)
 Katerina Maleeva (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (quarti di finale)
 Sandra Cecchini (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1987